Peregrinatio (lateinisch) bedeutet Leben in der Fremde. Der Begriff ist innerhalb des römisch-katholischen Mönchtums eine Umschreibung für die Abkehr von der profanen Umwelt.

Begriffsentwicklung 
Das lateinische Wort peregrinus („jenseits des Ackers, Fremder“) bekam im christlichen Sprachgebrauch die Bedeutung „Bürger des Himmels – Fremder auf Erden“. In 2. Korinther 5,6 heißt es in der Vulgata-Übersetzung: „Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino“. In Hebräer 11,13 heißt es: „confitentes quia peregrini et hospites sunt super terram“. Im Mittelalter nannte man diejenigen peregrini, die aus religiösen Gründen in die Fremde aufgebrochen waren. So gelangte das Wort in alle europäischen Sprachen: pellegrino (it.), pélérin (frz.), Pilger (dt.), pilgrim (eng.).

Peregrinatio als Lebensform 
Peregrinatio als Abkehr von den Maßstäben der Welt ist die Idee, die dem gesamten Mönchtum zugrunde liegt, auch dann, wenn kein Wanderleben im äußeren Sinn damit verbunden war.

Seit der Spätantike bedeutete die Peregrinatio auch die Wallfahrt zu heiligen Orten, besonders zu Heiligengräbern, bis hin zum lebenslangen freiwilligen Exil aus dem Heimatland.

Iroschottische Wandermissionare 
Besonders iroschottische Mönche lebten diese Weltabgeschiedenheit, lehnten aber ortloses Umherschweifen ab.
Die iroschottischen Mönche übernahmen seit dem späten 6. Jahrhundert die im altirischen Recht für schwere Vergehen vorgesehene Verbannung als freiwilliges Bußwerk für Christus, als „peregrinatio pro Christo“. Sie gingen in die Fremde um Christi willen, begründeten Klöster oder Einsiedeleien, oft auf einer Insel, aber auch auf dem Kontinent. Hier sind besonders Columban von Luxeuil, Kolumban der Ältere und Kilian zu nennen.

Sie verzichteten mit ihrem „In-die-Fremde-Gehen“ auf die gewohnte Geborgenheit. Dies ist letztlich auf das Gebot Christi zurückzuführen, um seinetwillen Vater und Mutter zu verlassen. Die Missionare aus Irland verließen mit der Peregrinatio ihren Schutz der Gemeinschaft oder der Sippe. Sie sanken damit auf die Stufe des Verbannten oder des Vogelfreien herab.

In einigen der ältesten irischen Rechtstexte sind Hinweise aufgezeichnet, dass ein Verbannter um Christi willen (deorad dé) denselben Rechtsstatus und Schutz genoss wie ein König oder ein Bischof, das heißt, er genoss in ganz Irland – nicht auf dem Kontinent – Immunität.

Irische Mönche begannen schon im 5. und 6. Jahrhundert mit ihren Missionierungen in England, vor allem um Northumbria, wobei die Mission zunächst nur Nebenwirkung der Peregrinatio war. Ab den dreißiger Jahren des 7. Jahrhunderts findet man sie auf dem (europäischen) Kontinent.

Die irischen Mönche hatten eine gewisse Vorstellung der Peregrinatio, meist waren die Mönche mit zwölf Begleitern unterwegs, um in anderen Ländern die Bevölkerungen zu missionieren. Sie standen untereinander in hierarchischer Ordnung. Innerhalb ihrer Reisegruppe sahen sie es selbst als eine Art innerliche Buße an und zogen die asketische Trennung mehr als das Leben in der Fremde vor. Sie werden meist auch als Asketen und Reformer verstanden.

Mittelalterliches Wallfahrtswesen 
Die Peregrinatio erlangte gesamtabendländische Bedeutung und entwickelte sich zur Wallfahrt zu heiligen Orten, die oft mit dem Grab eines Heiligen verbunden waren. Die Wallfahrt sollte eine Bußübung sein, Fürbitte erflehen oder Heiligung bewirken.

Auch die Teilnahme an Kreuzzügen wurde als Wallfahrt verstanden, worauf besonders reiche Gnaden folgen konnten.

Einige der wichtigsten Orte waren:
 Rom
 Konstantinopel
 Köln
 Santiago de Compostela
 Canterbury
 Jerusalem

Wichtige Missionare, Wallfahrer:

 Egeria
 Patrick
 Palladius
 Kolumban von Luxeuil (Columban)
 Bonifatius
 Willibrord

Literatur 
 Arnold Angenendt: Die irische Peregrinatio und ihre Auswirkungen auf dem Kontinent vor dem Jahre 800 (Die Iren und Europa im frühen Mittelalter I). 1982
 Friedrich Prinz: Peregrinatio, Mönchtum und Mission (Die Kirche im frühen Mittelalter). 1978
 Thomas Charles-Edwards: The Social Background to Irish Peregrination (Celtica II). 1976, S. 43–59
 Bernhard Kötting: Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche. 1950
 Hans von Campenhausen: Die asketische Heimatlosigkeit im altkirchlichen und frühmittelalterlichen Mönchtum. 1930
 Peter Lindenthal: Peregrinatio Compostellana anno 1654. Die abenteuerliche Reise des Christoph Guntzinger von Wiener Neustadt nach Santiago. Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2014, ISBN 978-3-7022-3303-7

Christliches Wallfahrtswesen
Wallfahrtsbrauch
Historische christliche Bewegung
Christentumsgeschichte (Mittelalter)
Iroschottische Mission
Klosterwesen